

Patronyme 

 Carlos Medrano (né en 1934), footballeur argentin ;
 Enric Casadevall Medrano, homme politique andorran ;
 Frank Medrano (né en 1958), acteur américain ;
 Giovanni Antonio Medrano (1703-1760), architecte italien ;
 Jérôme Medrano (1849-1912), clown franco-espagnol ;
 Juan de Espinosa Medrano (1630?-1688), prédicateur et écrivain de la vice-royauté du Pérou ;
 Olga Gil Medrano (née en 1956), mathématicienne espagnole ;
 Santiago Medrano (né en 1996), joueur de rugby à XV argentin ;
 Sebastián Fernández de Medrano (1646-1705), mathématicien et ingénieur militaire espagnol ;
 Vivienne Medrano, connue sur internet sous le pseudonyme de VivziePop, une animatrice, réalisatrice, illustratrice, comédienne de doublage et créatrice de bande-dessinées d'origine Salvadoro-Américaine.

Toponymie 

 Medrano, une commune en Espagne.

Voir aussi 
 Cirque Medrano